Роденбах:

 Роденбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Роденбах — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Роденбах (приток Айсбаха) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Роденбах (приток Вапельбаха) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Роденбах-Пудербах — коммуна в Германии.
 Роденбах, Альбрехт (1856—1880) — деятель фламандского национального движения.
 Роденбах, Жорж (1855—1898) — бельгийский писатель.